Бехтеевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Бехтеевское сельское поселение — входит в Корочанский район

Смоленская область 
 Бехтеевское сельское поселение — входит в Сычёвский район